Thielen ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Thielen (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Alexander Thielen  (1841–1897), deutscher Industrieller und Verbandsfunktionär
 Cornelia Quennet-Thielen (* 1957), deutsche Juristin und Staatssekretärin
 Friedrich Thielen (1916–1993), deutscher Politiker
 Georg Thielen (1853–1901), deutscher Architekt und Kunstgewerbler
 Gerd Thielen (1942–2010), deutscher Bauingenieur
 Gunter Thielen (* 1942), deutscher Manager
 Hans-Peter Thielen (1920–2012), deutscher Schauspieler
 Harry Thielen (1930–2011), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Helmut Thielen (1941–2020), deutscher Sozialphilosoph, Ökologe und Agronom
 Hermann Thielen (1844–1915),  deutscher Kaufmann und Kammerfubnktionär
 Hugo Thielen (* 1946), deutscher Verlagsredakteur
 Karl von Thielen (1832–1906), deutscher Staatsminister
 Karl-Heinz Thielen (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Kurt Thielen (* 1958), deutscher Unternehmer
 Michael Thielen (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Nikolaus Thielen (1901–1944), deutscher Politiker (KPD)

 Stefan Thielen (* 1977), deutscher Politiker (CDU)
 Thomas Thielen (* 1976), deutscher Komponist, Multiinstrumentalist und Sänger
 Tracy Thielen (1963–2006), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker

Siehe auch:
 Thilenius
 Tielen,  Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein